Ума́р Эдилсулта́нович Гайсулта́нов (1920—1980) — чеченский советский детский писатель, член Союза писателей СССР, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в селе Шали в 1920 году в крестьянской семье. В 1936 году, после окончания школы, поступил на Грозненский рабфак. В 1941—1943 годах участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны. Был демобилизован после тяжёлого ранения. В годы депортации, с 1944 по 1957 год, работал в финансовых органах в Киргизии.

После возвращения домой работал редактором в Чечено-Ингушском радиокомитете, затем в республиканской газете «Ленинский путь». С 1958 года был редактором Чечено-Ингушского книжного издательства. В 1960 году стал членом КПСС, а в 1962 году — членом Союза писателей СССР.

В середине 1950-х годов начал заниматься литературной деятельностью. Его произведения были предназначены главным образом для детей. Пьесы, поставленные по его произведениям, по сей день идут на сцене Чеченского государственного театра юного зрителя.

Главным произведением Гайсултанова стал исторический роман «Александр Чеченский». Книга посвящена судьбе чеченского мальчика, ставшего сиротой вследствие штурма царскими войсками села Алды. Сам Гайсултанов писал:

Библиография

Произведения Гайсултанова

на чеченском языке

на русском языке

Литература о творчестве Гайсултанова

На чеченском языке

на русском языке

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Члены КПСС
Члены Союза писателей Чечни
Участники Великой Отечественной войны